Elkov-Author (Kod UCI: ELA) – czeska zawodowa grupa kolarska. Od sezonu 2017 zarejestrowana w dywizji UCI Continental Teams.

Skład

2017

2016

Nazwa grupy w poszczególnych latach

Przypisy 

Zawodowe grupy kolarskie